Ида Герхардт (; 11 мая 1905, Горинхем, Южная Голландия — 15 августа 1997, Варнсвелд, Гелдерланд) — нидерландская поэтесса и переводчица.

Биография и творчество 
Дочь директора школы. Училась в Эразмовской гимназии в Роттердаме, где увлеклась античной культурой и подружилась с Марией ван дер Зейде, ставшей её спутницей на всю жизнь. Затем училась в университетах Лейдена и Утрехта. Преподавала в Лейдене, Гронингене, Кампене, Роттердаме.

Переводчица Лукреция, Вергилия, библейских псалмов (в соавторстве с Марией ван дер Зейде). Автор метафизической лирики.

Произведения 
 Kosmos (1940)
 Het veerhuis (1945)
 Buiten schot (1947)
 Bij de jaarwende (1948)
 Kwatrijnen in opdracht (1949)
 Sonnetten van een leraar (1951)
 Het levend monogram (1955)
 De argelozen (1956)
 De hovenier (1961)
 De slechtvalk (1966)
 De ravenveer (1970)
 Twee uur: de klokken antwoordden elkaar (1971)
 Vijf vuurstenen (1974)
 Vroege verzen (1978)
 Het sterreschip (1979)
 Nu ik hier iets zeggen mag (1980)
 Verzamelde gedichten (1980)
 Dolen en dromen (1980)
 De zomen van het licht (1983)
 De adelaarsvarens (1988)
 Hoefprent van Pegasus (1996)

Признание 
 Поэтическая премия Амстердама (1956, 1962, 1971), премия Мартинуса Нейхофа (1968), премия П. К. Хофта (1979).
 Стихи Герхардт положены на музыку многими нидерландскими композиторами (Петер Схат и др. — см.: ).
 C 2000 в Нидерландах присуждается поэтическая премия имени Иды Герхардт (см.: ).

Переводы на русский язык 
 Переводы на сайте Лавка языков

Литература 
 Esper F. Beheerd domein. Over de poëzie van Ida Gerhardt. — Baarn: Thomas Rap, 1982.
 Reitsma A. «In de taal zelf verscholen»: over de poëzie van Ida Gerhardt. — Amsterdam: Arbeiderspers, 1983.
 Werkman H. Uren uit het leven van Ida Gerhardt. — Baarn: De Prom, 1997.
 Zeyde M.H. van der. De wereld van het vers: over het werk van Ida Gerhardt. — Amsterdam: Athenaeum — Polak & Van Gennep, 1998.
 In gesprek met Ida Gerhardt: interview, brieven, gedichten en beschouwingen / Ed. by Maria de Groot. — Baarn: Ten Have, 2002.
 Koenen M.H. Stralend in gestrenge samenhang: Ida Gerhardt en de klassieke oudheid. — Groningen: Historische Uitgeverij, 2002.
 Elementen: Ida Gerhardt (1905—1997) / Ed. by Robert Egeter van Kuyk at al. — Voorburg: Ida Gerhardtgenootschap, 2005.

Ссылки 
 Стихи on line
 Website Ida Gerhardtgenootschap 
 Ида Герхардт и классическое наследие